Jane (voornaam), een meisjesnaam
 Jane (1915), een Amerikaanse film
 Jane (strip), een Britse stripreeks
 Jane (televisieserie), een Britse televisieserie
 Jane (Duitse band), een Duitse rockband